Макс Коп (собственно Фридрих Иоганн Теодор Максимилан Коп, ; , Гройсен — , ) — немецкий ,  и . Наряду с настоящим именем в молодости подписывался псевдонимом Месье Шарль ().

Биография 
Изучал право и финансы в Йенском и Лейпцигском университетах. В 1885 году по совету Ференца Листа решил посвятить себя музыкальной карьере, учился игре на скрипке и фортепиано. В 1888—1902 гг. работал журналистом в Нойруппине, с 1889 г. главный редактор газеты Märkische Zeitung. C 1902 г. в Берлине. С 1920 г. до конца жизни владелец и главный редактор газеты Signale für die musikalische Welt.

На раннем этапе творческой карьеры опубликовал ряд художественных произведений, в том числе романы «Идеалы и жизнь» (; 1888) и «Буря и натиск» (; 1890), новеллу «Новая Кармен» (; 1890), книгу путевых заметок «От Рейна до Адриатики» (; 1896), сборник стихотворений «Амур и Психея» (1896). В дальнейшем сосредоточился на книгах о жизни и творчестве композиторов: напечатал более десяти книг с историческим, сценическим и музыкальным анализом творчества Рихарда Вагнера вообще и отдельных его опер, несколько книг о музыке Августа Бунгерта и Рихарда Штрауса, очерки творчества певицы Лилли Леман (1896), композиторов Фредерика Делиуса (1907, первая книга о композиторе), Джузеппе Верди (1913), Эмиля Резничека (1920), Вильгельма Ринкенса (1924), аналитический комментарий к симфониям Людвига ван Бетховена (1910). Кроме того, опубликовал «Историю немецкой военной музыки» (; 1925). Автор двух фортепианных концертов, оркестровых сюит, песен.

Примечания

Ссылки 

Академические музыканты Германии